El Coll Ballador és una collada situada a 1.198,1 m alt a cavall dels termes comunals de la Menera i de Serrallonga, tots dos de la comarca del Vallespir, a la Catalunya del Nord.

És a l'extrem sud-occidental del terme de Serrallonga i al nord-est del de la Menera, a prop i al nord de les Torres de Cabrenç.

Bibliografia

Referències 

Colls de la Menera
Colls de Serrallonga